Andrianow (), Familienname folgender Personen:

 Aleksei Andrianov, russischer Basketballspieler
 Anatoli Nikolajewitsch Andrianow (1936–2020), russischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Maxim Wladimirowitsch Andrianow (* 1988), russischer Bobfahrer

 Wassili Michailowitsch Andrianow (1902–1978), sowjetischer Politiker

 Auch
 Andrianow (Rostow), Weiler in der Oblast Rostow

 Siehe auch
 Andrianowa
 Andrianowka